Никола́й Семёнович Щу́кин (1792, Иркутск — 17 апреля 1883, Санкт-Петербург) — русский писатель, этнограф и краевед.

Биография 
Родился в Иркутске в 1792 году. Учился в Иркутской гимназии, позже преподавал в ней. Служил в Министерстве внутренних дел.

Одно из первых сочинений «Нечто о Байкале и Хамар-Дабане» было опубликовано в «Казанских известиях» в 1819 году.

Печатался в столичных журналах: «Московский телеграф», «Северная пчела», «Журнал Министерства внутренних дел», «Москвитянин» и других.

Автор книги «Поездка в Якутск» (1833), повестей «Посельщик» (Санкт-Петербург, 1834), «Ангарские пороги» (Санкт-Петербург, 1835), очерка «Александр Бестужев-Марлинский в Якутске», а также очерков краеведческого характера.

Скончался в Санкт-Петербурге 17 апреля 1883 года.

Семья 
 Брат — Щукин Семён Семёнович (ок. 1795—1868) — педагог, краевед, директор Иркутской гимназии.
 Племянник — Щукин Николай Семёнович (1838—1870) — писатель, публицист, деятель Сибирского областничества.

Библиография 
 Житьё сибирское в давних преданиях и нынешних впечатлениях // Записки иркутских жителей / Составление тома, примечания, послесловие Сергеева М. Д.. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1990. — С. 125—254. — 544 с. — 50 000 экз. — (Литературные памятники Сибири). — ISBN 5-7424-0216-3

Примечания

Литература 
 Кунгуров Г. Ф. Н. С. Щукин // Литературная Сибирь: Критико-биобиблиогр. словарь писателей Восточной Сибири / Сост. Трушкин В. П., Волкова В. Г. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1986. — С. 54—56. — 304 с. — 10 000 экз.
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиогр. указат. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. — С. 39. — 332 с. — 5 000 экз.
 Романтическая проза в Сибири // Очерки русской литературы Сибири / Отв. редакторы Одиноков В. Г., Постнов Ю. С. — Новосибирск: Наука, 1982. — Т. 1. — С. 253—257. — 606 с. — 4 000 экз.
 Сергеев М. Д. Тепло и свет идут издалека // Записки иркутских жителей. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1990. — С. 512—518. — 544 с. — 50 000 экз. — (Литературные памятники Сибири). — ISBN 5-7424-0216-3

Ссылки 
 Щукин Н. С. Море или озеро Байкал. Текст произведения.

Краеведы России
Выпускники Иркутской гимназии
Писатели Иркутска
Русские писатели XIX века